Grænseværdi har flere betydninger:

 Grænseværdi (matematik)
 Grænseværdi (miljø)